Demi Lovato – cantautrice e attrice statunitense
 Giovanni Lovato – dirigente sportivo italiano
 Tony Lovato – cantante e chitarrista statunitense
 Matteo Lovato – calciatore italiano
 Franco Lovato –scrittore e regista italiano naturalizzato tedesco.